Olaszország
Gais, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében

Más
GAIS, svéd labdarúgócsapat